Chiaravalle bezeichnet:

 Chiaravalle (Marken), einen Ort in der Provinz Ancona, Italien
 Kloster Chiaravalle d’Ancona ein Kloster in Chiaravalle in der Provinz Ancona
 Chiaravalle della Colomba, eine ehemalige Zisterzienserabtei in der Emilia-Romagna
 Kloster Chiaravalle di Fiastra, ein Kloster in der Provinz Macerata in den Marken
 Chiaravalle Milanese, ein Dorf mit ehemaliger Zisterzienserabtei (Kloster Chiaravalle Milanese) in Mailand
 Chiaravalle Centrale, eine Gemeinde in der Provinz Catanzaro in Kalabrien
 Kloster Clairvaux, ein Kloster in Frankreich